Força - conceito em Física
Ou ainda:
 Força (canção) - de Nelly Furtado
 Força (Star Wars)
 Força militar
 Força Esporte Clube

Desambiguação